Płaszczyzna peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Płaszczyzna, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Płaszczyzna, un village de la voïvodie de Łódź